«Автолегенды СССР» — российский научно-познавательный автомобильный журнал о советских легковых автомобилях , созданный и выпускаемый международным издательством De Agostini. 
Издаётся в России с 10 февраля 2009 года (на Украине — с 26 января 2010 года, в Белоруссии с 12 января 2011 года, в Казахстане с 24 марта 2012 года).

В каждом выпуске содержится история создания модели, архивные фотографии, модификации и технические характеристики. В комплектацию журнала входит коллекционная автомодель-копия в масштабе 1:43, изготовленная в КНР.

Выпущено свыше 100 номеров журнала. Журнальная серия продлилась до 150 номера до конца 2014 года. По информации контакт-центра «Де Агостини» в России, полученной в январе 2016 года, серия «Автолегенды СССР» составит 200 номеров. Журнальная серия была продлена до 250 номера до конца января 2019 года. Осенью 2018 года журнальная серия продлена до 280 номера. В декабре 2020 года журнальная серия продлена до 282 номера.23 марта 2021 года в свет вышел последний номер серии.

История появления серии 
Своё начало проект берёт в 2008 году — на стенде IST Models на выставке «игрушка», проходившей в марте, велось обсуждение перспективы выпуска журнальной серии в России. Но проект существовал лишь в виде идеи Бернара Переса (хозяин PCT) о выпуске серии моделей, посвящённым автомобилям времен СССР. Задел для журнальной серии уже существовал в виде уже выпущенных моделей автомобилей советского периода под брендом IST Models, а также наличием опыта работы PCT с издательством De Agostini, которая, в свою очередь, после нескольких удачных серий в России хотела запустить новый оригинальный продукт. Помочь организовать проект вызвался знакомый с Бернаром Пересом Александр Павленко, который подключил Максима Шелепенкова. Максимом была подготовлена концепция журнала и наполнение по рубрикам, что перешло в окончательные журналы практически без изменений. В дальнейшем А. Павленко занимался поисками автомобилей для фотосессии, а Шелепенков — поисками материала для журнала.

Название «Автолегенды СССР» у De Agostini родилось тоже не сразу. Были перебраны различные варианты, среди которых: «Советские автомобили», «Популярные автомобили из СССР», «Автопарк советского периода» и другие.

Кроме поиска информации и автомобиля Павленко и Шелепенков занялись доработкой и утверждением моделей. Поскольку первые четыре модели уже были предложены DeAgostini и нигде не выпускались ранее, то консультанты сразу подтвердили их выпуск. «Первым блином» оказался Москвич-407, который изначально преподносился как Москвич-402, но благодаря консультациям Шелепенкова и Павленко стал именно ранним Москвичом-407.

Летом 2008 года была запущена тестовая серия в Твери, состоявшая из моделей: Москвич-407, ГАЗ-М20В «Победа», ЗИМ-12 и ЗАЗ-968А «Запорожец». Тест был признан несостоявшимся, поскольку все модели были куплены московскими и питерскими коллекционерами, но выводы были сделаны. В результате в издательстве задумались о выпуске 50-серийной коллекции.

Запуск серии в начале 2009 года произошёл экстренно. Это было вызвано поступившей информацией о намерении создать похожую серию на Украине. После выхода рекламы «Автолегенд» стало ясно, что это была дезинформация, но отступать уже было поздно. В итоге было принято решение сделать 50 выпусков.

В октябре 2012 года в Калининграде начался тест «перезапуска» журнальной серии под новым названием «Автолегенды СССР. Лучшее». Кроме названия, изменениям подверглись обложка журнала и окраска моделей. В рамках тестирования серии пять моделей: ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ-12, Москвич-407, ГАЗ-13 «Чайка» и ЗИС-102. Продажи журнальной серии «Автолегенды СССР. Лучшее» начались 20 января 2014 года.

Начиная со 101 выпуска, в журнале отсутствует рубрика «Форма и содержание», где представлен обзор внешнего вида и салона машин — вместо этого приводится рассказ об известных советских автоконструкторах и автозаводах. Фотографии реально существовавших автомобилей заменены 3D-моделями за авторством художника Наиля Хуснутдинова и его помощников. По словам создателей журнала, на такой шаг было решено пойти из-за сложностей с добыванием автомобилей для фотосъёмки. Также 3д графика была использована в номерах 87,95 и 99 из-за срыва договорённостей по фотосессии для журнала живого автомобиля. Исключением стали номера 182 и 184, где были фотографии настоящих машин. 

Выпуск № 147, с моделью автомобиля ГАЗ-51А поступил в продажу с грубым производственным браком — в большей части моделей в кабине отсутствовали сиденье и дверные карты. Издатель пошёл на уникальный шаг — вложил данную модель автомобиля без дефектов, как дополнительную, в упаковку с выпуском № 156. Таким образом коллекционеры получили выпуск № 156 в составе: модель «WARTBURG 353» (с журналом) и модель «ГАЗ-51А» (без журнала).

Начиная со 151-го номера, журнал поменял название и концепцию. В «Автолегендах СССР и Соцстран» стали выходить автомобили стран СЭВ.

В 2015 году появилась информация о продлении журнальной серии до 200 выпусков. В этих номерах продолжали выходить автомобили стран СЭВ, но вперемешку с советскими и российскими автомобилями, выпущенными после распада СССР. Эти модели являлись аналогами моделей из журнальной серии «Автомобиль на службе», но в других цветах.

В конце 2016 года появилась информация о продлении серии до 230 номеров, в которых выйдут модели на старых и немного изменённых формах.
С 203 по 212 номер периодичность выхода серии-раз в 3 недели. С 206 номера автомобили стран СЭВ перестали включать в серию.

С середины марта 2017 года с периодичностью в 2 недели ограниченной серией в масштабе 1/43 начинают выходить спецвыпуски — журнал «Автолегенды СССР. Грузовики».

Вышедшие и анонсированные номера журнала

Спецвыпуски

Награды 
В конкурсе «масштабная модель года» по версии журнала «Автомобильный моделизм» в номинации «Лучшая зарубежная модель отечественных автомобилей» победителем стало издательство De Agostini за серию «Автолегенды СССР».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Фотографии всех моделей серии

Печатные издания, возникшие в 2009 году
Журналы России
Автомобильные журналы
Партворки
Автомоделизм
Коллекционирование